Буяково — название населённых пунктов.

Россия 
 Буяково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Буяково — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Буяково — деревня в Валдайском районе Новгородской области.